Pujilí (kanton) - kanton in Ecuador
 Pujilí (plaats) - hoofdplaats van bovenstaand kanton